David Smith kan syfta på:

 David Smith (kanotist) – australisk kanotist, olympier och olympisk medaljör
 David L. Smith – amerikansk programmerare
 David R. Smith – amerikansk fysiker
 David Smith (friidrottare) – brittisk släggkastare och olympier
 David Smith (regissör) – brittisk filmregissör
 David Smith (seglare) – amerikansk seglare, olympisk guldmedaljör 1960
 David Smith (skulptör) – amerikansk modernist
 David Smith (botaniker) – brittisk botaniker (född 1930), Linnean Medal 1989
 David Smith (volleybollspelare) – amerikansk volleybollspelare, olympisk bronsmedaljör 2016